Lightner ist der Familienname folgender Personen:

 A. M. Lightner, Pseudonym von Alice Lightner Hopf (1904–1988), US-amerikanische Schriftstellerin
 Candy Lightner (* 1946), US-amerikanische Gründerin von Mothers Against Drunk Driving (MADD)
 Clarence E. Lightner (1921–2002), US-amerikanischer Politiker, erster schwarzer Bürgermeister Raleighs
 Kai Lightner (* 1999), US-amerikanischer Sportkletterer